O Estádio Municipal Farid Jorge Resegue é um estádio de futebol localizado na cidade de Bariri, no estado de São Paulo, pertence à prefeitura municipal e tem capacidade para 3.000 pessoas.

Ver também 
 Lista de estádios de futebol de São Paulo

Farid Jorge Resegue
Esporte de Bariri